Opus é uma palavra latina que significa  "obra" ou "trabalho". O plural é opera. É utilizada em várias áreas, principalmente na música. 
 Opus (banda) - banda austríaca de pop rock.
  Opus (música) - seguida de um número de ordem, designa uma composição musical, na ordem em que foi publicada, situando-a no conjunto da obra catalogada de um compositor;
 Opus (codec) - codec de compresão de áudio com perdas;
 Opus Dei, uma instituição da Igreja Católica;
 Na arquitetura romana, designa aparelho.

Palavras, frases e expressões em latim
Desambiguação